Ви́ктор Серге́евич Крю́ков () — казахстанский футболист, защитник и полузащитник казахстанского клуба «Алтай».

Карьера 
Воспитанник павлодарского футбола. Первый тренер — Серик Абдуалиев. В юности выступал за дубли команд премьер-лиги Казахстана «Кайрат» (Алматы) и «Локомотив» (Астана).

С 2010 года игрок клуба «Иртыш». Провёл 12 игр и выиграл с командой бронзовые медали чемпионата Казахстана. В 2011 году в конкуренции с легионерами провёл всего 6 матчей (16 — в дубле), а в 2012 году просидел в запасе (23 за дубль), но выступил в трёх играх на Кубок и стал с командой финалистом турнира.

В 2013 году в поисках игрового времени 23-летний футболист перешёл в столичный клуб первой лиги «Астана-1964». Провёл все 32 игры и забил гол.

В 2014 был приглашён своим первым тренером Сериком Абдуалиевым в другой клуб первой лиги «Окжетпес», сыграл 20 матчей, забил два гола и выиграл с ним путёвку в Премьер-лигу с первого места. Но в высшей лиге главным тренером стал россиянин Владимир Муханов, игровое время Крюкова сократилось вдвое и он покинул команду.

В 2016 году выступал за «Актобе», сыграл 25 игр, забил гол «Ордабасы» в боевой ничье (4:4), но в конце сезона получил серьёзную травму и в декабре клуб расстался с ним.

В 2017 году, восстанавливая форму, играл за клуб второй лиги «Рузаевка» из Северо-Казахстанской области.

В январе 2018 года кокшетауский «Окжетпес», вылетевший из Премьер-лиги, вновь пригласил Крюкова в свои ряды. И Виктор снова провёл хороший сезон, сыграл 27 игр и отдал два голевых паса. По итогам сезона назван лучшим правым защитником первой лиги (с Амирхановым из «Тараза»). Команда, 27 октября обыграв «Тараз» (1:0), досрочно выиграла турнир и с первого места вышла в Премьер-лигу.

В январе 2019 года уже «Тараз» подписал контракт с защитником. Но несмотря на твёрдую позицию клуба по ходу сезона, как аутсайдера, тренер Вахид Масудов делал ставку на других игроков. Крюков вышел на поле всего 4 раза и в летнее трансферное окно клуб и игрок расстались по обоюдному согласию.

Достижения

Командные 
  «Иртыш»
 Серебряный призёр чемпионата Казахстана: 2012
 Бронзовый призёр чемпионата Казахстана: 2010
 Финалист Кубка Казахстана: 2012

  «Окжетпес»
 Победитель первой лиги Казахстана: 2014, 2018
🇰🇿 Победитель Второй лиги Казахстана по футболу 2022

Личные 
 Лучший правый защитник первой лиги Казахстана: 2018

Примечания 

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Иртыш» Павлодар
Игроки ФК «Женис»
Игроки ФК «Окжетпес»
Игроки ФК «Актобе»
Игроки ФК «Тараз»
Игроки ФК «Алтай» (2017)